Attias ist der Familienname folgender Personen:

 Cécilia Attias (* 1957), französisches Modell und Ehefrau des französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy 
 Emilia Attias (* 1987), argentinische Schauspielerin, Model, Sängerin, DJ und Fernsehmoderatorin
 Michaël Attias (* 1968), israelischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Atias
 Athias
 Attia